Komponistenverband bezeichnet eine der folgenden Institutionen:

 Deutscher Komponistenverband, gegründet 1954 
 Verband der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR, ehemaliger Komponistenverband der DDR
 Hong Kong Composers’ Guild, Komponistenverband in Hongkong
Siehe auch
 Österreichischer Komponistenbund
 Union der belgischen Komponisten